Ouham kan syfta på:
 Ouham (flod), en flod i Centralafrikanska republiken och Tchad
 Ouham (prefektur), en prefektur i  Centralafrikanska republiken